Рэймонд Бернс (, род. 24 апреля 1954 года), более известный под сценическим псевдонимом Кэптен Сенсибл () — британский рок-музыкант и автор песен, наибольшую известность получивший как бас-гитарист и один из основателей в 1976 году панк-группы The Damned. После ухода из состава Кэптен Сенсибл продолжил сольную карьеру, успешно начатую ещё в 1982 году, когда его версия песни «Happy Talk» вышла синглом, поднявшимся на вершину британского хит-парада.

Биография 
Рэймонд Иэн Бёрнс родился 24 апреля в Бэлхеме, Лондон. В юности он был участником группы Oasis, специализировавшейся на кавер-версиях, затем вошёл в состав Johnny Moped и, наконец, в 1976 году присоединился к The Damned по приглашению барабанщика Рэта Скэбиса. В группе Сенсибл был гитаристом, бас-гитаристом и клавишником, а после ухода Брайана Джеймса — и основным автором.

В 1982 году Сенсибл возглавил UK Singles Chart с первым же сольным релизом, кавер-версией «Happy Talk», песней Роджерса-Хаммерстайна из мюзикла South Pacific. Впоследствии в хит-парад входили также «Wot?», «One Christmas Catalogue» и «Glad It’s All Over» (песня, протестовавшая против Фолклендской войны). После ухода из A&M Records он продолжал записываться для различных независимых лейблов (Deltic Records, Humbug Records).

В 1996 году Кэптен Сенсибл вернулся в The Damned (после ухода оттуда Скэбиса) и принял участие (в качестве и соавтора нескольких песен) в работе над Grave Disorder, первым студийным альбомом группы за восемь лет, который вышел в 2001 году. Ещё семь лет спустя он записал с The Damned альбом So, Who's Paranoid?.

Кэптен Сенсибл — участник супергруппы Dead Men Walking, в состав которой входят также Майк Питерс (The Alarm), Кёрк Брэндон (Spear of Destiny), Слим Джим Фантом (Stray Cats, The Dr Spacetoad Experience).

Политическая деятельность 
До 2006 года Кэптен Сенсибл был членом Партии Зеленых (). В сентябре 2006 году он образовал собственную политическую партию Blah! Party, в официальном заявлении которой говорилось: «Политика умерла. Британская общественность не голосует, потому что партии полностью игнорируют её мнение. В настоящий момент единственный реальный метод массового протеста против этого состоит в неучастии в голосовании, из-за чего численность принимающих участие в выборах постоянно падает. Но мы считаем, что голосование — важная часть демократического процесса и хотим, чтобы Blah! Party стала протестной партией, каналом, при посредстве которого граждане Великобритании могли бы выразить разочарованность бессмысленностью происходящего и протест против правительства и существующего набора политических партий». В 2006 году партия заключила контракт на спонсорство с Seabrook Crisps.

Сольные альбомы 
 Women and Captains First (1982)
 The Power of Love (1983)
 Revolution Now (1989)
 The Universe of Geoffrey Brown (1993)
 Live at the Milky Way (1994)
 Meathead (1995)
 Mad Cows and Englishmen (1996)

Примечания

Ссылки 
 
 idiot-dog.com. — Дискография Captain Sensible.

Рок-музыканты Великобритании
Бас-гитаристы Великобритании
Певцы и певицы Великобритании
Исполнители новой волны